Епархия Сан-Карлоса-де-Венесуэлы () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Сан-Карлос, Венесуэла. Епархия Сан-Карлоса-де-Венесуэлы  входит в митрополию Валенсии в Венесуэле. Кафедральным собором епархии Сан-Карлоса-де-Венесуэлы является церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
16 мая 1972 года Папа Римский Павел VI издал буллу «In vertice», которой учредил епархию Сан-Карлоса-де-Венесуэлы, выделив её из епархии Валенсии в Венесуэле (сегодня — архиепархия Валенсии в Венесуэле). Первоначально епархия Сан-Карлоса-де-Венесуэлы являлась суффраганной по отношению к архиепархии Каракаса.

12 ноября 1974 года епархия Сан-Карлоса-де-Венесуэлы стала частью церковной провинции Валенсии в Венесуэле.

Ординарии епархии 
 епископ Медардо Луис Лусардо Ромеро (16.05.1972 — 20.08.1979), назначен епископом Сьюдад-Гуаяны;
 епископ Антонио Арельяно Дуран (3.06.1980 — 27.12.2002);
 епископ Хесус Томас Саррага Кольменарес (27.12.2002 — 10.11.2014).

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла «In vertice»

Ссылки 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте www.gcatholic.org 

Католические епархии Венесуэлы